

Persone
Archibald Philip Primrose, Primo Ministro britannico, quinto Lord Rosebery
Hannah Primrose, Contessa di Rosebery, donna legata al processo di Oscar Wilde

Geografia
In Australia
Rosebery, sobborgo di Sydney, nel Nuovo Galles del Sud
Rosebery, città della Tasmania 
Rosebery, sobborgo di Palmerston, nel Territorio del Nord
In Canada
Rosebery, località della Columbia Britannica

Altro
Villa Rosebery, monumento di Napoli